Niemcy:
 Powiat Anklam – dawny powiat w latach 1818–1952
 Powiat Anklam – dawny powiat w latach 1952–1994

Zobacz też:
 Anklam